

Adjectif
L'adjectif taré est employé dans deux matières :
 en physique
 en génétique
 en Héraldique pour qualifier la position d'un heaume sur l'écu.

Toponymie
 Taré, une commune rurale située dans le département de Cassou au Burkina Faso
 Taré, une commune rurale située dans le département de Dédougou au Burkina Faso
 Taré, un village du nord-ouest du Sénégal

Voir aussi
 

Homonymie de localités